Georg Keppler – generale tedesco delle Waffen-SS durante la seconda guerra mondiale
 Michael Keppler – uno dei personaggi di CSI - Scena del crimine
 Stephan Keppler – ex sciatore alpino tedesco
 Wilhelm Keppler – uomo d'affari tedesco, membro del partito nazista